Йон Андони Гойкоечея е испански футболист.

Национален отбор 
Записал е и 36 мача за националния отбор на Испания.

Външни препратки 
 National Football Teams
 RSSSF

Испански футболисти
Футболисти на Реал Сосиедад
Футболисти на ФК Барселона
Футболисти на Атлетик Билбао